Yoko Hayashi (en ) est une ancienne joueuse de volley-ball japonaise née le  à Matsushige (Préfecture de Tokushima). Elle mesure  et jouait au poste de libero.

Biographie

Clubs

Palmarès 
 V.Challenge Ligue
 Vainqueur : 2007.
 Finaliste : 2009.

Liens internes
 Équipe du Japon de volley-ball féminin

Liens externes 
  Site officiel du V League

Joueuse japonaise de volley-ball
Naissance en décembre 1983